Municipio de Savannah puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Savannah (condado de Jackson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Savannah (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Savannah (condado de Butler, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Butler.